John Russell (1792–1878) brit politikus, miniszterelnök
 John Russell (1902–1973) amerikai kosárlabdázó, edző
 John Russell (1920–2020) olimpiai bronzérmes amerikai lovas
 John Russell (1921–1991) amerikai színész
 John Russell (1935–2019) olimpiai bronzérmes brit evezős
 John Russell (1985) ír labdarúgó